Rarities (The Beatles), album van The Beatles
 Rarities 1971–2003, album van The Rolling Stones
 Rarities (Roxette), album van Roxette
 Rarities (The Soviettes), een album van The Soviettes